Child of Earth (deutsch: „Kind der Erde“) steht für:
 Prophecy: Child of Earth, Fantasy-Roman (2000) von Elizabeth Haydon
 Child of Earth, Science-Fiction-Roman (2005) von David Gerrold
 Child of Earth, Science-Fiction-Roman (2008) von E. C. Tubb, 33. Teil der Serie Dumarest of Terra

 Child of Earth, Choralzyklus für unbegleiteten Chor (1927) von Rutland Boughton
 Child of Earth, Kantate (2011) von Kevin Siegfried, Lehrkraft am Boston Conservatory at Berklee

Siehe auch:
 Children of the earth
 Kinder der Erde